Ґмюнд або Ґмінд — місто, центр однойменного округу землі Нижня Австрія.

У роки Першої світової війни у Ґмінді функціонував табір для українців-галичан, вивезених із районів воєнних дій.

Джерела 
 Йосип Гаврилко. Хорунжий Осип Гаврилко // Газета "Галичина" (Ів.-Франківськ), 31.10.2009

Посилання 
 Гмінд. Повоєнна Ямниця // Андрій Сміжак. Ямниця у 1-й Світовій війні
 Історія села Петрів Тлумацького району (Перша світова війна)

Міста Нижньої Австрії
Королівство Галичини та Володимирії
Перша світова війна